Мунджон:

 Мунджон — 11-й ван корейської держави Корьо в 1046—1083.
 Мунджон — 5-й ван корейської держави Чосон у 1450—1452.

  Мунджон — колишня назва станції метро «Пусанський міжнародний фінансовий центр — Банк Пусана».